Выделение знаний может означать:
 Выделение знаний, или извлечение знаний (), — извлечение знаний из источников в новой форме.
 Выделение знаний, или data mining, — обнаружение новых интерпретаций в данных.